Les mots hirsutus (masculin), hirsuta (féminin) et hirsutum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « hérissé, hirsute ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales munies de piquants. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : hirsutus, hirsuta, hirsutum.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
  (sens voisin)

Épithète spécifique